Известно несколько фильмов с названием «Фобия»:
 Фобия (фильм, 1980) () — американо-канадский фильм ужасов режиссёра Джона Хьюстона по рассказу Гэри Шермана и Рональда Шасетта.
 Фобия (фильм, 1990) () — австралийская драма режиссёра Джона Дингуолла.
 Фобия (фильм, 2001) () — телевизионный фильм режиссёра Майкла Кетлмана.
 Фобия (фильм, 2002) () — британо-испанская короткометражная комедия режиссёра Чиро Альтабаса ().
 Фобия (фильм, 2006) () — чешский короткометражный фильм режиссёра Михала Ноэйля ().
 Фобия (фильм, 2007) () — американский короткометражный триллер режиссёра Дональда Э. Рейнольдса.
 Фобия (фильм, 2008) () — тайский фильм ужасов, состоящий из четырёх частей, снятых четырьмя режиссёрами.
 Фобия (фильм, 2010) () — американский короткометражный фильм ужасов режиссёра Джозефа Томпсона.
 Фобия (фильм, 2016) () — индийский фильм режиссёра Павана Крипалани.
 Фобия 2 — тайский фильм ужасов 2009 года.
 Ссылки 
 http://www.allmovie.com/search/all/phobia
 http://www.imdb.com/find?s=all&q=phobia